Trevor Jones (né en 1949), compositeur sud-africain de musiques de films.
 Trevor Jones, homme politique britannique libéral, ancien président du conseil de ville de Liverpool.
 Trevor Jones, homme politique britannique travailliste.
 Trevor Jones (né en 1997), rameur canadien.

Similarités 
 Trevor Rees-Jones, ancien garde du corps de Dodi Al-Fayed.